Settimo Milanese, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije)
 Settimo Rottaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont) 
 Settimo San Pietro, een gemeente in de Italiaanse provincie Cagliari (regio Sardinië) 
 Settimo Torinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont) 
 Settimo Vittone, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)